Расим Асадулла оглы Рамалданов (, 24 января 1986, Баку) — азербайджанский футболист, защитник. Выступал в национальной сборной Азербайджана.

Биография 
Расим Рамалданов является воспитанником закатальской школы футбола. Женат.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру футболиста начал в 2008 году в клубе азербайджанской премьер-лиги «Симург», из города Закаталы, где выступал до 2013 года. В 2013 году перешёл в другой клуб Премьер-лиги — «Хазар-Ленкорань».

2 июля 2013 года провел свою первую игру в Лиге Европы УЕФА, будучи игроком клуба «Хазар-Ленкорань». Ленкоранский клуб, в первом матче первого отборочного раунда Лиги Европы в выездном матче встречался с мальтийским клубом «Слима Уондерерс», завершившимся вничью 1:1. При этом Расим Рамалданов вышел на поле на 66 минуте матча.

Сборная Азербайджана 
Дебютировал в составе национальной сборной Азербайджана 14 ноября 2012 года в Баку, в отборочном матче чемпионата мира против сборной Северной Ирландии, завершившейся вничью 1:1.

Достижения 
 2013 год — обладатель Суперкубка Азербайджана в составе ФК «Хазар-Ленкорань».
 17 декабря 2013 года был объявлен со стороны АФФА победителем в номинации «Футболист, проведший больше всего игр (13) в 2013 году за национальную сборную Азербайджана».

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте клуба «Хазар-Ленкорань»
 Профиль игрока на сайте Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана

Футболисты Азербайджана
Игроки ФК «Симург»
Игроки ФК «Хазар-Ленкорань»
Игроки ФК «Сумгайыт»
Игроки ФК «Колхети-1913»
Игроки ФК «Габала»
Игроки сборной Азербайджана по футболу